El término Let It Go —en español: ‘Déjalo ir’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Let It Go!», canción de Drew Seeley (2011);
 «Let It Go», canción de Alexandra Burke (2012).
 «Let It Go», canción de Dragonette (2012);
 «Let It Go», canción Disney de la película Frozen, interpretada por Idina Menzel y versionada por Demi Lovato. En español latinoamericano por Carmen Sarahí y versionada por Martina Stoessel. En la versión española es interpretado por Gisela.